The Cemetary Girlz est un groupe de rock gothique français, originaire de Paris.

Biographie 
The Cemetary Girlz est formé en 2006 à Paris. The Cemetary Girlz, Groupe Rock gothique/Death rock fondé en 2006 par AlienSPagan et Manu Zorch en 2006, rejoint par Roméo à la basse (Ex Sleeping Children), l’image du groupe tourne autour du Mouvement gothique, cold wave, dark wave, Post-punk, Années 1980, des vampires, Dracula (film, 1931), des Film d'horreur et d’histoires fantastique. Après une démo qui a eu un énorme succès dans le milieu underground, ils sortent leur premier album en 2009 Smoke my brain avec Little Spigaou à la guitare amène un côté Post Punk/Cold, mixé par Divarre (ex Deadchovsky/Castrati), le groupe tournera en Europe dans de nombreux festivals. 

Manu Z et Romeo quittent le groupe pour des raisons professionnelles, Elvira rejoint le groupe à la basse, et AlienSPagan se met à la guitare, Divarre intègre le groupe à la batterie. En 2011 ils jouent au Wave Gotik Treffen devant une salle comble, le groupe représente fièrement la scène ‘Dark Française’ à travers le monde, Europe, Russie, Brésil. Ils sortent en 2013 leur second album “Opus Vitae”, qui est bien accueilli par le public, et tournent encore et encore à l’étranger, en 2015 après leur concert à Paris à la Maroquinerie aux côtés de Modern English, le groupe décide de faire une pause, voir même d’arrêter. Elvira prend un autre chemin, Divarre déménage en Ecosse. 

En 2021 AlienSPagan et Divarre décident de relancer le groupe, ils sont rejoints par un ami d’Alien, Sioux Side à la basse, qui apportera une autre dimension aux compos, plus ‘dark ils sortent le premier single ‘The Wanderer’ de leur futur album. En 2022 ils prennent la route, Portugal, et une tournée au Mexique, les fans sont présents, et enthousiaste des nouveaux morceaux et du nouveau line up. 

Le groupe existe depuis 16 ans, à tourné aux côtés de The Chameleons, The Damned, Cinema Strange, The Danse Society, et tant d’autres, joué dans les festivals Goth internationaux Wave-Gotik-Treffen Leipzig, Gothic Pogo Festival, Lumous Gothic Finland, Woodgothic sao tome das letras, Gotham Nights (Norvège), s’est imposé à l’étranger en tant que pionnier du revival Français ‘Goth/Batcave/Deathrock’ des années 2000, The Cemetary Girlz est devenu une légende et une influence pour de nombreux groupes aujourd’hui.

L’album L’Envol du corbeau est un album sombre, gothique, mélancolique, teinté de Post Punk. Mené par des corbeaux, on voyage à travers les villages, les forêts, pleines d’histoires surnaturelles, on y rencontre des vampires, à écouter bien sûr, en balade au cimetière.

Origine du nom 
Référence à un souvenir d'AlienSPagan selon une interview, il aurait aperçu une femme gothique lors d'un enterrement familial dans un cimetière, et aurait trouvé la scène magnifique.

Membres

Membres Actuels 
 AlienSPagan - (Roses Of Pain, Les Fantômes du soir, Ex Elvira And The Bats) chant, Guitare
 Divarre (Ex Deadchovsky, Castrati) - batterie
 Sioux Side  - Basse

Discographie

Albums studio 
 2009 : Smoke My Brain
 2013 : Opus Vitae

EP et compilations 
 2007 : The Cemetary Girlz 1		Death Has Tasted Blood
2		Shimmer	
3		Trash Spirit	
4		Broken Teeth	
5		Got You
 2009 : Reflection dans le Gothic Magazine 
 2013 : Broken Teeth dans Crawling tunes magazine Compilation
 2010 : Poisoned dead frogs compilation

Autres 
 Les paroles de Death Has Tasted Blood et le groupe cité dans le livre vampire punk de Morgane Caussarieu dans les veines.
 Music to die for de Mick Mercer Référence The Cemetary Girlz.

Lien externe 

 
 BandCamp

Groupe français de rock gothique
Groupe de death rock
Groupe musical de Paris
Groupe musical formé en 2006